«Make Me Love You» — сингл южнокорейской певицы Тхэён. Он был выпущен как цифровой сингл 5 апреля 2017 года компанией SM Entertainment. Тексты песен были написаны Чо Юн-Гён, а музыку сочинили Мэтью Тишлер, Фелиция Бартон и Аарон Бенвард. Песня является заглавным треком первого студийного альбома Тхэён, My Voice, который был выпущен в тот же день.

Приём 
«Make Me Love You» дебютировал под номером 4 в южнокорейском Gaon Digital Chart для выпуска, датированного 2 – 8 апреля 2017 года. Он также достиг пика на номер 11 в чарте Billboard World Digital Songs.

Чарты

Продажи

Примечания